

Єфремкинська сільська рада — сільське поселення, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Єфремкинська сільська рада — сільське поселення, Ширинський район, Хакасія